Rice County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Rice County (Kansas)
Rice County (Minnesota)